Hansenauropus är ett släkte av mångfotingar. Hansenauropus ingår i familjen Hansenauropodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fåfotingar
Hansenauropus